Adriapontia är ett släkte av tvåvingar. Adriapontia ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svängflugor
Adriapontia